Niemcy:
 Oberweiler – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Eifel Bitburg-Prüm
 Oberweiler im Tal – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Kusel

Zobacz też:
 Oberweiler-Tiefenbach